Federico Guglielmo II di Sassonia-Altenburg (1603-1669) – duca di Sassonia-Altenburg
 Federico Guglielmo II di Prussia (1744-1797) – re di Prussia, margravio e principe elettore di Brandeburgo